«Долой огуречного короля» — телеспектакль Главной редакции программ для детей Центрального телевидения, снятый в 1990 году режиссёром Ольгой Вихорковой по повести австрийской писательницы Кристины Нёстлингер «Мы наплевали на Огуречного короля» («Wir pfeifen auf den Gurkenkönig»).

Сюжет 
В семье Хогельманов неожиданно появился огуречный король Куми-Ори, злой правитель подземного царства, которого прогнали свои подданные. С появлением Куми-Ори в семье начались раздоры. Дети Вольф и Ник попытались перевоспитать огуречного короля и своего отца, попавшего под влияние Куми-Ори…

Ключевые фразы, по которым этот спектакль запоминался, — перлы Огуречного короля, в частности: «это путч! Их ПУТЧило!», «мы этого не хоХОЧЕМ», «Ваше левачество», «мы не моЖИТЬ без маКОРОНЫ!» и др..

В ролях 
 Сергей Пинегин — Огуречный король Куми-Ори
 Владимир Миронов — Вольфганг
 Олег Шкловский — отец Вольфганга, Мартины и Ника
 Татьяна Яковенко — Мартина, сестра Вольфганга
 Галина Петрова — мать, Лизель Хогельман
 Герман Коваленко — дед Вольфганга, Мартины и Ника
 Андрей Пожитков — Ник.
 Виктор Бунаков — главный редактор, полицейский, Лабуга'

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Павел Френкель
 Режиссёр-постановщик: Ольга Вихоркова
 Композитор: Сергей Лазарев
 Текст песен: Кирилл Крастошевский.

Песни 
 1. Песня мамы «Так с утра и до утра»
 2. Песня отца «Па-па-па-па-па-па папа!»
 3. Песня Куми-Ори «А сё? Нисего!».

Примечания 
Также в 1990 на Ленинградском телевидении был снят телеспектакль «Кто позвал Куми-Ори?» по той же повести.

Ссылки 
  Видеозапись телеспектакля 

Телеспектакли СССР 1990 года
Телеспектакли Главной редакции программ для детей ЦТ
Комедийные телеспектакли СССР